Franciszek Ignacy Wysocki (1678–1728) – ksiądz katolicki, biskup pomocniczy-nominat diecezji chełmińskiej
 Franciszek Kajetan Wysocki (1895–1939) – major dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, dowódca 61 Pułku Piechoty